Аркан:

 Арка́н — веревка с петлёй на конце, предназначен для того же, что и лассо.
 Аркан — линейная мера (12 соф.), в Персии, употребляемая для измерения полей.
 Арка́н — гуцульский и румынский ритуальный танец.
 Арка́н — название карт в колодах карт Таро.

Персоналии 
 Известные носители
 Аркан, Адриен (1899—1967) — канадский журналист и фашист.
 Аркан, Дени (род. 1941) — канадский кинорежиссёр.
 Аркан, Натаниэль (род. 1971) — канадский актёр.
 Аркан, Юрий Анатольевич (род. 1964) — советский и молдавский футболист и тренер.

 Прозвище
 «А́ркан» — прозвище одного из лидеров сербского националистического движения Желько Ражнатовича.

Названия 
 «Арка́н» — противотанковая управляемая ракета (ПТУР).
 «Арка́н» — ракета Х-23М класса «воздух-земля».